L'hôtel littéraire Le Swann est un hôtel quatre étoiles situé près de la gare Saint-Lazare, dans le  arrondissement de Paris, 11-15 rue de Constantinople. 

C'est le premier hôtel littéraire consacré à l'écrivain Marcel Proust (1871-1922) qui habita toute sa vie dans le quartier de la Plaine-de-Monceaux et de l'église Saint-Augustin. Il a été inauguré le  pour le centenaire de la publication de Du côté de chez Swann, le premier tome d’À la recherche du temps perdu.

Histoire 
L'hôtel a été construit en même temps que la tour Eiffel, pour l'Exposition universelle de 1889. Il s'appelait alors l'hôtel de l'Europe. Il a conservé son architecture du  et la salle Jacques Guérin abrite une authentique verrière art déco.

Le poète hongrois Endre Ady y vécut lors de ses séjours parisiens entre 1904 et 1911. Une plaque commémorative a été posée par l'ambassade de Hongrie dans l'hôtel en 2008. L'écrivain Guillaume Apollinaire habita au 9 rue de Constantinople et au 29 rue de Naples entre 1899 et 1900 et se rendit plusieurs fois à l'hôtel en voisin.

Caractéristiques 
L'hôtel appartient au groupe de la Société des hôtels littéraires. Il est le premier de la collection, suivi de l'Hôtel Littéraire Gustave Flaubert à Rouen en 2015, l'Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand en 2016, l'Hôtel Littéraire Marcel Aymé à Montmartre en 2018 et l'Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud en 2019 dans le quartier de la Gare de l'Est à Paris. 

En juin 2021 sera inauguré un sixième établissement à Biarritz consacré à Jules Verne.  

Le Swann est membre de la chaîne Best Western, en tant que Best Western Premier. 

L'établissement propose 81 chambres personnalisées et un bar à cocktails.

Hôtel littéraire 
Jacques Letertre, propriétaire de l'hôtel, bibliophile et collectionneur a choisi d'allier son métier à sa passion pour les livres. Le Swann est consacré à l'un de ses écrivains préférés, Marcel Proust. L'hôtel lui rend hommage à travers un ensemble d'éléments décoratifs, de livres, de citations et d'objets de collection.

Décoration 
L'architecte Aude Bruguière a conçu l'ensemble de l'hôtel, s'inspirant du foisonnement artistique et cosmopolite de ce Paris du début du XXe siècle pour créer une atmosphère parisienne et contemporaine. L'idée est de rendre accessible l'œuvre de Marcel Proust par de multiples supports pédagogiques. Les étages ont pour thème un lieu du roman (Combray, Balbec, la salon des Verdurin, le faubourg Saint-Germain, Venise et ses artistes favoris.) et les chambres portent le nom d'un personnage, comme Oriane de Guermantes ou Palamède de Charlus. L'aquarelliste Jean Aubertin a interprété ces personnages dans une œuvre originale qui décore chaque chambre.

Collection 
L'hôtel possède un espace d'exposition qui regroupe des pièces de haute couture signées du grand couturier de la Belle Epoque et mécène Jacques Doucet et une bibliothèque d'éditions originales et de reliures d'art. La salle Jacques Guérin rend hommage à Jean de Gonet en reproduisant les treize plats des tomes de la Recherche. Un étonnant tableau contemporain présente les 3000 pages d'À la recherche du temps perdu sur un seul panneau, à lire à la loupe.

Bibliothèque 
Outre les livres rares présentés dans des vitrines, l'hôtel dispose d'une bibliothèque multilingue de 500 livres de poche accessible à tous les visiteurs. Un livret regroupe l'ensemble des textes des chambres pour une introduction à l'œuvre de Proust et une carte historique retrace un parcours dans la ville sur les pas de l'écrivain.

Prix Céleste Albaret 
Créé en 2015 par l'Hôtel Littéraire Le Swann en partenariat avec la librairie Fontaine Haussmann, ce prix littéraire est remis chaque année à l'auteur d'un livre sur Marcel Proust et son œuvre. Un important lot de lettres manuscrites et de photos ayant appartenu à la gouvernante de l'écrivain est exposé à l'entrée de l'hôtel. En 2020, le prix a été remis à Jean-Yves Tadié pour son livre Marcel Proust. Croquis d'une épopée aux éditions Gallimard.

Notes et références

Articles connexes 
 Prix Céleste Albaret

Liens externes 
 
 Site des Hôtels Littéraires
 
 

Architecture du XIXe siècle en Île-de-France
Hôtel dans le 8e arrondissement de Paris
Marcel Proust